Okręty US Navy o nazwie USS  "Tacony":

 Pierwszy "Tacony" był kanonierką, która znajdowała się w służbie w latach 1864-1867
 Drugi "Tacony" (SP-5) był okrętem patrolowym, który znajdował się w służbie w latach 1917-1918

Zobacz też
 CSS "Tacony" okręt Konfederacji, który znajdował się w służbie krótko w czerwcu 1863

Tacony